Franciaország
Moussey, település Aube megyében
Moussey, település Moselle megyében
Moussey, település Vosges megyében